Nzola ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Touko Nzola (* 1990), kamerunischer Fußballspieler
 Mbala Nzola (* 1996), angolanischer Fußballspieler
 Teresa Nzola Meso (* 1983), französische Dreispringerin